Sunbird má více významů:

 Mozilla Sunbird – kalendářová aplikace
 Posel Slunce – román Wilbura Smitha (v angličtině The Sunbird)